Кико:
 Кико (род. 1966) — японская принцесса, жена принца Акисино.
 Кико (род. 1972) — испанский футболист, олимпийский чемпион 1992 года.
 Кико (род. 1988) — испанский футболист, защитник клуба «Кордова».
 Кико — тропический циклон 1989 года, ударивший по южной оконечности полуострова Калифорния.
 Кико — японское искусство работы с энергией ки, аналог китайского цигун.